The Last Ride oder Last Ride steht für:

Filme:
 The Last Ride (1944), US-amerikanischer Film von D. Ross Lederman 
 The Last Ride (2004), US-amerikanischer Fernsehfilm von Guy Norman Bee 
 Last Ride – Manche Fesseln können gelöst werden (Last Ride), australischer Film von Glendyn Ivin (2009)
 The Last Ride (2011), US-amerikanischer Film von Harry Thomason 

Romane:
 The Last Ride (Eidson), Roman von Thomas Eidson (1995)
 The Last Ride (Young), Roman von Denise Young (2004)

Sonstiges:
 Last Ride, Wrestling-Kampftechnik, siehe Liste der Wrestling-Kampftechniken #Powerbomb Variationen